Ралли Иордании () — раллийная гонка, проходящая на территории Иордании с 1981 года. В 2008, 2010 и 2011 годах была этапом чемпионата мира по ралли. В остальные годы, начиная с 1983 года, она входит в календарь ближневосточного чемпионата по ралли (MERC). Самые титулованные участники Ралли Иордании в рамках MERC — Нассер Аль-Аттия (14 побед) и Мохаммед Бин Сулайем (12), президент Международной Автомобильной Федерации с 2021 года.

Ралли проходит вблизи Мертвого моря. Сервис-парк расположен примерно в 50 км. от столицы Иордании Аммана. Спецучастки пролегают посредине Иорданской пустыни, температура в которой порой превышает 40 градусов. Самая высокая точка достигает 1000 метров над уровнем моря, но основная часть дистанции, напротив, находится ниже уровня моря. Поскольку все СУ находятся сравнительно недалеко от сервис-парка, то Ралли Иордании являлся ещё и одним из самых компактных ралли в рамках чемпионата мира.

В 2008 году, при дебюте Ралли в мировом первенстве, команды недостаточно хорошо подготовились к пустынным условиям, и около трети экипажей сошли с дистанции из-за технических неисправностей и аварий. В 2010 году эти ошибки были учтены, и до финиша не доехали только пять машин. Победу одержал Себастьен Лёб, а Кими Райкконен смог набрать первые очки в чемпионате мира. В 2011 году маршрут был немного переработан (например, были добавлены спецучастки в лесистых горах Иордании). В тот год был зафиксирован рекорд чемпионата мира по самому плотному финишу между первым и вторым местами — Себастьен Ожье опередил Яри-Матти Латвалу на 0,2 секунды.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные за все годы на ewrc-results.com

Ралли